Generał Sosnkowski (pociąg pancerny)
 ORP Generał Sosnkowski
 Kazimierz Sosnkowski